Miejscowości w Rumunii:
 Bârzești – wieś w okręgu Arad, w gminie Archiș
 Bârzești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Vulturești
 Bârzești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Ștefan cel Mare
 Bârzești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Bărbătești